Voorstellingsvermogen is het vermogen zich dingen voor te stellen die er als zodanig niet zijn.

 ruimtelijk inzicht.
 verbeeldingskracht.
 fantasie en dagdromen.
 droom.
 mentale beeldvorming.